Королевство — монархическое государственное образование, во главе которого стоит король.

Кроме того, название «Королевство» носят:
 «Королевство» () — американский фильм 2007 года, снятый режиссёром Питером Бергом.
 «Королевство» () — датский мини-сериал, созданный Ларсом фон Триером и выходивший в 1994, 1997 и 2022 годах.
 «» () — американский телесериал, выходивший на канале  с 2014 по 2017 год.
 «Королевство», или «Королевство зомби», (, ) — южнокорейский телесериал, выходящий на Netflix с 2019 года.